Ла Трохе има више значења:

 Ла Трохе (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Трохе (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе, Лас Трохес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе, Лос Ногалес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе, Лас Трохес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Трохе (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Трохе (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Трохе (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Трохе (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Трохе (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику